Sneslev (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringsted. De parochie maakt deel uit van het bisdom Roskilde
 Sneslev (plaats), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Ringsted